XNR steht für:
 Plymouth XNR, Konzeptfahrzeug von Plymouth (Automarke)

xnr steht für:
 Kangri (ISO-639-3-Code), Varietät der Sprache Dogri in Indien

Abkürzung